O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2005 foi realizado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro, Brasil.

Foi a edição com maior numero de estrangeiros no Brasil, 250 no total.

Resultado por equipe

Ligações externas 
Site Oficial da IBJJF

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu